|}

Die Bahnstrecke Morcenx–Bagnères-de-Bigorre ist eine Eisenbahnstrecke im Südwesten Frankreichs der SNCF. Sie ist eine Zweigstrecke der Verbindung Bordeaux–Irun mit dem Kur- und Erholungsort Bagnères-de-Bigorre und verläuft in nordwest–südöstliche Richtung. Die Kilometrierung wird vom Bahnhof Bordeaux-Saint-Jean fortgesetzt. Auf der insgesamt 159 km langen Strecke werden im Abschnitt Morcenx–Mont-de-Marsan noch 38,5 km im Personenverkehr genutzt. Das Angebot findet ausschließlich mit Nahverkehrszügen statt, die Fahrtzeit beträgt zwischen 25 und 30 Minuten. Manche Züge werden von/ nach Bordeaux weitergeführt.

Im 98,6 km langen, weiteren Streckenverlauf findet nur noch Güterverkehr statt, hier wurde ab Ende 2020 eine Sanierung beschlossen, nachdem der Unterhalt dieses Abschnitts seit 2014 zunächst eingestellt worden war.

Geschichte 

Der Bau dieser Strecke wurde durch den aus Nîmes stammenden Bankier Ernest André (1803–1864) initiiert. Sie gehörte einer Personengesellschaft, die wenige Monate später im November 1852 in der Compagnie des chemins de fer du Midi (Midi) aufging. Doch schon am 24. August 1852 wurde die Konzession für den Bau und den Betrieb erteilt. Die heute viel wichtigere, doppelspurig-ausgebaute und elektrifizierte Bahnstrecke Toulouse–Bayonne wurde von der Midi erst vier Jahre später gebaut. Der Knoten für diese beiden Strecken war in Tarbes. Am 1. August 1857 wird in einem weiteren kaiserlichen Dekret der Abschnitt zwischen Mont-de-Marsan und Tarbes für öffentlich wichtig erklärt und der Weiterbau bis zum Badeort Bagnères-de-Bigorre genehmigt.

Ziel war es, Tarbes und die Hautes-Pyrénées über zwei Hauptverkehrsadern zu bedienen, die eine von Agen mit der Bahnstrecke Bon-Encontre–Vic-en-Bigorre über Auch und Mirande, die andere mit dieser Strecke über Mont-de-Marsan und Morcenx. Erst im Jahr 1856 fiel die Entscheidung, dass diese beiden Linien nördlich von Tarbes in der Ortschaft Vic-en-Bigorre zusammentreffen würden. Gleichzeitig mit dieser Entscheidung wurden sämtliche Arbeiten, die für diese Verbindung erforderlich waren, vom Staat übernommen.

Bereits 1858 waren die Arbeiten, die vorwiegend im Tal der Adour erfolgten, so weit fortgeschritten, dass die Verantwortung der Strecke auf die Gesellschaft Midi zurückgegeben werden konnte. Im Sommer 1859 wurde die Strecke in zwei Etappen eröffnet, zunächst im August von Mont-de-Marsan bis Riscle und im September von Riscle bis Tarbes. Tarbes erhielt dadurch seine erste Eisenbahnverbindung mit dem Rest des Landes.

Die Fahrzeit betrug 1924 im Abschnitt Morcenx–Tarbes zweieinhalb Stunden im Expresszug und vier Stunden im Personenzug.

Trasse 
Für den Bau dieser Strecke waren kaum Kunstbauwerke erforderlich, da der Großteil der Strecke auf leicht hügeligem Gelände erfolgte. Nach etwa 40 km erreicht die Strecke bei Grenade-sur-l’Adour das Flussufer der Adour, der sie bis zum Ende folgt und nur zweimal kreuzt. Der Teil Morcenx–Tarbes war zwar für Doppelgleisigkeit vorbereitet, wurde aber nie auf zwei Gleise aufgerüstet.

Während der Abschnitt bis Tarbes nur geringe Steigungen und Gefälle aufweist, geht die Strecke Tarbes–Bagnères-de-Bigorre stetig bergauf. Nach dem Abzweig der Strecke nach Toulouse ist die Steigung fast durchgängig im zweistelligen Promillebereich; selbst an Haltepunkten wird diese nicht immer durch waagerechte Passagen unterbrochen.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Carnet de profils plans de gare/ profils sud-ouest, Blatt 170–172 und 189, 1958
 Gare et chemin de fer: Bagnères-de-Bigorre. Fotos vom Bahnhof Bagnères-de-Bigorre

Bahnstrecke in Nouvelle-Aquitaine
Bahnstrecke in Okzitanien